Fotosintesi clorofilliana – Processo chimico di piante e altri organismi in presenza di luce solare
 Fotosintesi CAM – ciclo metabolico di fissazione del carbonio che consente di ottimizzare l'attività fotosintetica in ambienti estremi, quali quelli desertici
 Fotosintesi anossigenica – Processo chimico di batteri, in presenza di luce solare, che non produce ossigeno
 Fotosintesi artificiale – processo chimico che riproduce il processo naturale di fotosintesi